Accomac steht für:
 Accomac, ein ehemaliger Indianerstamm

Accomac steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Accomac (Virginia)
 Accomac (Northampton County, Virginia), nicht mehr existent
 Accomac (Pennsylvania), York County

USS Accomac steht für folgende Schiffe der United States Navy:
 USS Accomac (YTL-18), ein 1898 zunächst als USS Algonquin in Dienst gestellter und im selben Jahr umbenannter Hafenschlepper
 USS Accomac (APB-49), ein 1944 in Dienst gestelltes Panzerlandungsschiff (Landing Craft, Tank), später zum Wohnschiff umgerüstet
 USS Accomac (YTB-812), ein 1971 in Dienst gestellter Hafenschlepper der Natick-Klasse.

im NRHP gelistete Objekte:
 Accomac Historic District, in Accomac, Virginia, ID-Nr. 82004529